Иван I Данилович Калита — московский князь
 Шварн (в крещении — Иоанн) Дани́лович (ок. 1230 — ок. 1269) — князь Холмский (1264—1269), четвёртый великий князь литовский (1267/1268—1269).
 Иван Данилович (богатырь)
 Иван Данилович Пеньков — внук последнего ярославского князя, боярин.